Kurze se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hilde Kurze
 Oskar Kurze